Cerro Colorado kan syfta på följande platser:

Chile 

 Cerro Colorados (berg i Chile),

Mexiko 
Se Cerro Colorado (Mexiko).

Robotskapade Chileförgreningar